Josef Kepplinger ist der Name folgender Personen:

* Josef Kepplinger (Bildhauer) (1849–1898), österreichischer Bildhauer und Altarbauer
 Josef Kepplinger (Schauspieler) (* 1913), österreichischer Schauspieler und Regisseur